Efik peut désigner :
les Efik, un peuple du Nigeria
l'efik, la langue de ce peuple

Voir aussi 
 Groupe ibibio-efik